Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Decoy :
 le , une canonnière lancée en 1871 et revendue en 1885 ;
 le , un destroyer torpilleur lancé en 1894 et coulé en 1904 ;
 le , un destroyer de classe D lancé en 1932, transféré à la Marine royale canadienne en 1943 sous le nom de NCSM Kootenay puis démoli en 1946 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1949, revendu à la Marine péruvienne en 1970 et renommé BAP Ferré (DM-74). Il est retiré du service en 2007.

Decoy